Metzenthin ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Metzenthin (* 1883; † nach 1932), deutscher Polizeibeamter und Politiker (DVP), MdL Preußen
 Ralf Metzenthin (* 1970), deutscher Wissenschaftler und Unternehmer
 Rosmarie Metzenthin (1927–2014), Schweizer Theaterpädagogin